Luna mora puede referirse a:
 Festival de la luna mora celebrado en Guaro, provincia de Málaga, España.
 Embrujo de la luna mora celebrado en Carratraca, provincia de Málaga, España.

 Luna Mora libro de Joana Hermoso  publicado en enero de 2019.